Osthus ist der Nachname von:
 Deryk Osthus (* 1974), britischer Mathematiker
 Dietmar Osthus (* 1969), deutscher Romanist
 Philipp Osthus (* 1975), deutscher Regisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
Osthaus